Alexander von Bunge (1803-1890), botànic i explorador rús
Terra de Bunge, part de l'arxipèlag rús de Nova Sibèria anomenada en honor de Alexander von Bunge
 Mario Bunge (1919-2020), físic i filòsof argentí 
 Delfina Bunge (1881-1952), poetessa argentina